Kalachuris de Mahishmati, dinastia de l'Índia dels segles VI i VII
 Kalachuris de Kalyani, dinastia que va governar (1156 -81) sobre parts del nord de Karnataka i Maharashtra
 Kalachuris de Tripuri o Kalachuris de Chedi, dinastia que governà grans parts de l'Índia central durant els segles IX a XII la regió de Chedi o Dahala-mandala, des de la seva capital Tripuri
 Kalachuris de Ratnapura, branca dels Kalachuris de Tripuri que governaren als segles  i  parts del modern estat de Chhattisgarh des de la seva capital Ratnapura